Kosko steht für:

 Bart Kosko (* 1960), US-amerikanischer Elektroingenieur und Rechtswissenschaftler
 Mount Kosko, Berg in der Convoy Range, Antarktika